Fulvio Cerofolini – partigiano e politico italiano, già sindaco di Genova
 Massimo Cerofolini – giornalista, conduttore radiofonico e sceneggiatore italiano